beemdkroonsmalsnuitje
 blauw smalsnuitje
 bont smalsnuitje
 breedbandsmalsnuitje
 c-smalsnuitje
 dof smalsnuitje
 donker c-smalsnuitje
 geschaafd smalsnuitje
 gewoon smalsnuitje
 kanariesmalsnuitje
 kruisdistelsmalsnuitje
 pastinaaksmalsnuitje
 peensmalsnuitje
 pimpernelsmalsnuitje
 prachtsmalsnuitje
 roestbandsmalsnuitje
 tweekleurig smalsnuitje